Growing Pains peut faire référence à :
 Growing Pains, le titre original de la série télévisée Quoi de neuf docteur ? créée par Neal Marlens et diffusée entre le  et le  sur le réseau ABC,
 Growing Pains, un programme court américain datant de 1963,
 Growing Pains, un album de Mary J. Blige, sorti en 2007,
 Growing Pains, un album de Dinosaur Pile-Up, sorti en 2010.
Growing Pains, un album de Alessia Cara, sorti en 2018.

Homonymie de titre